Степана Разина (имени Степана Разина) — название населённых пунктов:

 Рабочий посёлок имени Степана Разина — посёлок городского типа в Лукояновском районе Нижегородской области
 Степана Разина — посёлок сельского типа в Гордеевском районе Брянской области
 Степана Разина — посёлок в Ленинском районе Волгоградской области
 Степана Разина — упразднённый в 1988 году посёлок Мухановского сельского совета Кинель-Черкасского района Самарской области. Ныне микрорайон в городском округе Отрадный.

См. также 
 Улица Степана Разина